Steve James (?), regista e produttore cinematografico statunitense
Steven James, detto Steve (1949-), calciatore inglese
Steve James (1952-1993), attore statunitense
Steve James (1960-), rugbista a 15 australiano